Schermaschine bezeichnet:

 eine Haarschneidemaschine zum Trimmen von Haaren an Mensch und Tier
 eine Maschine in der Textilindustrie zum Entfernen herausstehender Fasern, siehe Schermaschine (Textil)
 eine Werkzeugmaschine zum Schneiden von Profilen aus Baustahl, siehe Schermaschine (Werkzeugmaschine)

Siehe auch:
 Schärmaschine, Textilmaschine zur Herstellung von Webketten